Okręty US Navy o nazwie USS "Burns":
 Pierwszy "Burns" (DD-171) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1919 i został wycofany ze służby w 1930.
 Drugi "Burns" (DD-588) był niszczycielem typu Fletcher, który wszedł do służby w 1943 i został wycofany ze służby w 1946.

 Zobacz też USS "W. W. Burns" – szkuner nabyty przez US Navy w 1861.

Burns